Cornolo ima više značenja:
 Cornolo, Parma
 Cornolo, Piacenza